Капельядес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 2,95 км². Население — 5 498 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны